Darug steht für
 Darug (Sprache) ausgestorbene Sprache der australischen Aborigines 
Darug (Stamm)   (Dharuk, Dharug oder Daruk) Aborigines